Honnecourt-sur-Escaut,  commune française du département du Nord (59)
 Abbaye Saint-Pierre de Honnecourt, abbaye de Bénédictins
 Bataille de Honnecourt (), victoire espagnole sur la France
 Villard de Honnecourt, maître d'œuvre du XIII siècle